Памятник Осипу Мандельштаму — памятники Осипу Мандельштаму в ряде городов:
 Памятник Осипу Мандельштаму — первый в мире памятник О. Э. Мандельштаму, открытый в 1998 году во Владивостоке (ул. Гоголя 41, сквер ВГУЭС).
 Памятник Осипу Мандельштаму — памятник тени Мандельштама, открытый в 2007 году в Петербурге во дворе Фонтанного дома на наб. р. Фонтанки, 34.
 Памятник Осипу Мандельштаму — скульптура поэта Осипа Мандельштама, установленная 4 сентября 2008 года в Воронеже на входе в парк «Орлёнок».
 Памятник Осипу Мандельштаму — памятник Осипу Мандельштаму, открытый 28 ноября 2008 года в сквере в центре Москвы, изображает голову поэта, установленную на четырёх кубах из базальта с высеченными строками: «За гремучую доблесть грядущих веков…»